Fräulein Julie steht für:

 Fräulein Julie, Tragödie von August Strindberg (1888)
 Fräulein Julie (1921), deutscher Spielfilm von Felix Basch
 Fräulein Julie (1951), schwedischer Spielfilm von Alf Sjöberg
 Fräulein Julie (1965), ostdeutscher Fernsehfilm von Fritz Bornemann
 Fräulein Julie (2014), international co-produzierter Spielfilm von Liv Ullmann